Martin Fischer / Philipp Oswald erano i campioni in carica, ma hanno scelto di non difendere il loro titolo.

In finale Facundo Bagnis / Sergio Galdós hanno sconfitto Robert Galloway / Alex Lawson con il punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Andrés Molteni /  Andrea Vavassori (semifinale)
  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

  Luis David Martínez /  Artem Sitak (primo turno)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)

Wildcard 

  Jakob Aichhorn /  Gregor Ramskogler (quarti di finale)
  Alexander Erler /  Maximilian Neuchrist (semifinale)

<li>  Peter Heller /  Jeroen Vanneste (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Salzburg-Anif Challenger 2021